Jardel ist der Name oder ein Teil des Namens verschiedener Personen: 

 Mário Jardel (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Jardel Nivaldo Vieira (* 1986), brasilianischer Fußballspieler